Chinatown (engl.: wörtlich: „Chinastadt“, sinngemäß etwa: „chinesisches Viertel“) steht für:

 Chinatown, ein Stadtviertel der chinesischen Diaspora; einen Ort außerhalb Chinas, der meist von Menschen chinesischer Abstammung bewohnt wird oder wurde:
 Chinatown (Amsterdam)
 Chinatown (Boston)cc
 Chinatown (Honolulu) / Chinatown Historic District, in Honolulu, Hawaii, (im NRHP gelistet: ID-Nr. 73000658)
 Chinatown (Montreal)
 Chinatown (New York City)
 Chinatown and Little Italy Historic District, in New York, New York, (im NRHP gelistet: ID-Nr. 10000012)
 Chinatown (Nouméa)
 Chinatown (Riverside), in Riverside, Kalifornien, (im NRHP gelistet: ID-Nr. 90000151)
 Chinatown (San Francisco)
 Chinatown (Singapur)
 Chinatown (Liverpool)
 Chinatown (London)
 Chinatown (Los Angeles)
 Chinatown (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Chinatown (Honiara), Ort auf den Salomonen

Verkehr:
 Chinatown (MRT Singapur), U-Bahnhof in Singapur

Filme:
 Chinatown (Film) von Roman Polański aus dem Jahr 1974
 China Town (1962) von Shakti Samanta aus dem Jahr 1962
 Charlie Chan: Schatten über Chinatown, US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1946
 Chinatown Connection

Sonstiges:
 Chinatown, My Chinatown, ein populärer Song und Jazzstandard von 1910
 Chinatown (Spiel), ein Gesellschaftsspiel
 ein Album der Band Thin Lizzy, siehe Thin Lizzy